Сла́витино (Славятино) — село в Рязанцевском сельском поселении Переславского района Ярославской области при речке Шахе. Население на 1 января 2007 года — 38 человек.

История 

В 1420 году Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, пожаловал Славитино Горицкому монастырю, во владении которого село оставалось до секуляризации 1764 года.

В 1679 году крестьяне соседней деревни Маймор Юрьевского уезда возбудили относительно славитинской вотчины дело о неправильном размежевании земель. Обвиняли писца Фёдора Скрябина в получении от Горицких властей взяток и примежевании от майморской земли 200 десятин. Дело кончилось ничем: в иске было отказано.

В Славитине была церковно-приходская школа.

Население

Церковь 

Церковь мученика Георгия построена здесь в 1628—29 годах.

В 1812 году вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм, постройка продолжалась 9 лет. В 1867 году к этому храму был пристроен небольшой каменный придел. Престолов в церкви три: в холодной во имя святого великомученика Георгия, в трапезе тёплой во имя святого пророка Илии и преподобного Сергия Радонежского.

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района